

Patronymes 
Tchernychov (masculin ; ) ou Tchernychova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Tchernychov (1968-), footballeur russe ;
 Elizaveta Tchernychova (1958-), athlète soviétique spécialiste du 100 mètres haies ;
 Ilia Tchernychov (1985-), coureur cycliste kazakh ;
 Konstantin Tchernychov (1967-), joueur d'échecs russe ;
 Lioudmila Tchernichova (1952-), joueuse de volley-ball russe ;
Nadejda Tchernichova (1951-2019), rameuse soviétique.

Voir aussi 
 

Patronyme russe